Aparição pode referir-se a:
 Rio Aparição — rio brasileiro do estado do Acre
 Aparição (livro) — romance de 1959 do escritor português Vergílio Ferreira
 Aparições marianas — aparições da mãe de Jesus
 Materialização — fenômeno espiritual

Desambiguação